Germinal, adjetivo correspondiente al sustantivo germen y al verbo germinar, puede hacer referencia a:
 Mes del calendario republicano francés Germinal (mes);
 Novela de Emile Zola Germinal (novela);
 Revista española 1897-99 Germinal (revista);
 Revista española de 2006- Germinal (revista de análisis);
 El Club Atlético Germinal de Rawson, Chubut;
 En biología, teoría germinal (página de desambiguación);
 Película franco-belga, Germinal (película).